Domergue est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François-Urbain Domergue (1745-1810), grammairien français ;
 Jean-Baptiste Domergue (1754-1795), révolutionnaire français, frère du précédent ;
 Jean-Gabriel Domergue (1889-1962), artiste français ;
 René Domergue (1892-1988), journaliste et critique d'art, frère du peintre Jean-Gabriel Domergue ;
 Jehan René Antoine Joseph Domergue (1899-1992), général français ;
 Marcel Louis Domergue dit Darcelys (1900-1973), chanteur et acteur français ;
 Marcel Domergue (1901-1969), footballeur français ;
 Charles Domergue (1914-2008), herpétologiste, naturaliste, spéléologue, géologue et ornithologue français ;
 Marcel Domergue (1916 ?-1996), footballeur français (joueur de l'AS Cannes) ;
 Robert Domergue (1921-2014), joueur et entraîneur français de football ;
 Jacqueline Domergue dite Jaïc (1924-1957), infirmière pilote secouriste de l’air ;
 Faith Domergue (1924-1999), actrice américaine ;
 René Domergue (1949-), enseignant et sociologue français ;
 Jacques Domergue (1953-), homme politique français ;
 Yves Domergue (1954-1976), français disparu pendant la dictature militaire en Argentine, neveu de Jacqueline Domergue ;
 Benoît Domergue (1956-), prêtre français ;
 Jean-François Domergue (1957-), footballeur français.

Architecture 
 La villa Domergue est une villa de style Art déco, avec jardins méditerranéens située à Cannes.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme occitan